Tyrrell 015 - спортивный автомобиль, разработанный под руководством Мориса Филиппа командой Tyrrell. Выступал в сезоне  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Шасси Tyrrell Формулы-1